A disputa da categoria Sabre Individual Masculino foi um evento do Campeonato Mundial de Esgrima de 2011

Medalhistas

Resultados

Finais

Primeira Parte

Seção 1

Seção 2

Segunda Parte

Seção 3
{{Round16
|RD1=Rodada com 64
|RD2=Rodada com 32
|RD3=Rodada com 16
|RD4=Rodada com 8
|3rdplace=no

|| Nicolas Limbach|15| James Walsh|3
|| Renzo Agresta|12| Max Hartung|15
|| Max Stearns|15| Jason Dourakos|12
|| Jaime Martí|11| Gianpiero Pastore|15
|| Julien Pillet|15| Mamoudou Keita|8
||

Seção 4

Ligações externas
 Bracket
 Site da Federação Internacional de Esgrima

Campeonato Mundial de Esgrima de 2011